Heracleum speciosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann och Heinrich Friedrich Link. Heracleum speciosum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
speciosum